Student Bodies – film statunitense del 1981 diretto da Mickey Rose.
Student Bodies – serie televisiva statunitense e canadese trasmessa dal 1997 al 2000.